Казинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Казинское сельское поселение — входит в Валуйский район

Воронежская область
 Казинское сельское поселение — входит в Павловский район
 Казинское сельское поселение — входит в Семилукский район

Липецкая область
 Казинское сельское поселение — входит в Грязинский район
 Казинское сельское поселение — входит в Тербунский район

Рязанская область
 Казинское сельское поселение — входило в Скопинский район